1964 Голяма награда на Италия е 15-о за Голямата награда на Италия и осми кръг от сезон 1964 във Формула 1, провежда се на 6 септември 1964 година на пистата Монца близо до град Монца, Италия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Италия